Марина Смирнова:
 Смирнова, Марина Валерьевна (род. 1983) — общественный деятель, продюсер, филолог, литературовед, организатор и создатель Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
 Смирнова, Марина Васильевна (род. 1966) — российский и приднестровский политический деятель.